Рами:

 Рами — вид растений из семейства крапивных родиной из восточной Азии.
 Рами — имя арабского происхождения.
 Рами, Адиль (род. 1985) — французский футболист.
 Рами, Ахмед (род. 1946) — шведский писатель и журналист.